Специали́ст (от  — особый):
 Специалист — работник, выполнение обязанностей которого предусматривает наличие начального, среднего или высшего профессионального (специального) образования или хороших практических знаний и/или практического опыта в какой-либо сфере.
 Специалист — квалификация, приобретаемая студентом (слушателем) после освоения специальной программы обучения.
 «Специалист» — восьмиразрядный персональный компьютер.
 «Специалист» — боевик 1994 года с участием Сильвестра Сталлоне и Шэрон Стоун.
 «Специалист» — российский фильм 2009 года.
 Специалист — любое из воинских званий в армии США от капрала до сержанта первого класса.
 «Специалист» — фантастический рассказ Роберта Шекли.

См. также 
 «Русский специалист» — фильм 2005 года c Дольфом Лундгреном.

Примечания